Сируэлас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 21,48 км². Население — 117 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары